Termenul „Abbotsford” se poate referi la:

 Abbotsford, New South Wales, Australia
 Abbotsford, Columbia Britanică, Canada
 Reședința Abbotsford - locuința scriitorului Sir Walter Scott, lângă Melrose, Scoția